CBA, akronymet kan have flere betydninger:
 CBA (astrofysik) – Center for Backyard (Basement) Astrophysics. Internationalt netværk, som beskæftiger sig med bestemmelse af stjerners placering/ bevægelse baseret på afgivet lys.
 CBA (basketball) – Continental Basketball Association, amerikansk paraplyorganisation for basketball.
 CBA (uddannelse) – Certificate in Business Administration – dansk lederuddannelse på engelsk.
 CBA (slang) - Cant Be Arsed - internet slang - enten at man ikke gider opgaven eller en mere generel attitude af at alting er ligegyldigt.